

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kozłowy Ług – wieś w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Kozłowy Ług – część kolonii Gilbowszczyzna w woj. podlaskim w pow. sokólskim, w gminie Sokółka

Zobacz też 
 Rezerwat przyrody Kozłowy Ług